Шар — однорідна за якоюсь ознакою частина чого-небудь.
 Однорідна за складом речовина, що суцільною масою вкриває кого-, що-небудь, простягаючись у просторі, ряд, пласт однорідної речовини, матеріалу, який розміщується на чомусь або між іншими такими ж.
 у тектоніці
 Осадовий шар
 Голицина шар
 Базальтовий шар
 гранітний шар
 У геології — пласт, шар
 ущільнена чи затверділа маса осадової гірської породи, обмежена двома більш-менш паралельними площинами інших порід.
 Однорідно-площинна маса породи, що має певний склад або домішки чогось, чим відрізняється від інших
 вугільний шар
 гранітний шар
 газоносний шар
 рудоносний шар
 у гірничій справі — Шар (гірництво)
 у збагаченні корисних копалин
 Киплячий шар
 Гідратний шар
 У сільському господарстві
 Мертвий шар — пласт землі, ґрунту, в якому неможливе органічне життя
 Орний шар — верхня, родюча частина ґрунту, яку обробляють під посів.
 Родючий шар ґрунту — верхня гумусована частина ґрунту, яка має сприятливі для росту рослин хімічні, фізичні та біологічні властивості.
 Лексичний шар — однорідна група слів, що мають свої особливості і чимось різняться від інших.

 у інформатиці
 Шар абстракції
 Модель OSI
 Список мережевих протоколів каталогізованих за найближчим за OSI моделлю шарами
 Шари — у графічному програмному забезпеченні, це рівні, на яких можна розмістити об'єкт або зображення
 У біології
 S-шар
 Зародковий шар
 у поліграфії
 Фарбовий шар
 Копіювальний шар

 Мономолекулярний шар
 Граничний шар
 Шар стоку
 Водотривкий шар
 Шар тертя
 Подвійний електричний шар
 Термоклин

Джерела 
 slovnyk.net